Supramyomorpha – podrząd ssaków z rzędu gryzoni (Rodentia).

Systematyka

Podział systematyczny 
Do podrzędu należą następujące infrarzędy, nadrodziny i rodziny.

podrząd: Supramyomorpha 
 infrarząd: Castorimorphi  – bobrokształtne
 rodzina: Castoridae  – bobrowate
 rodzina: Heteromyidae  – karłomyszowate
 rodzina: Geomyidae  – gofferowate
 infrarząd: Anomaluromorphi  – wiewiórolotkowe
 rodzina: Zenkererllidae  – nielotki
 rodzina: Anomaluridae  – wiewiórolotkowate
 rodzina: Pedetidae  – postrzałkowate
 infrarząd: Myomorphi  – myszokształtne
 nadrodzina: Dipodoidea  – skoczkowce
 rodzina: Sminthidae  – smużki
 rodzina: Zapodidae  – skoczomyszki
 rodzina: Dipodidae  – skoczkowate
 nadrodzina: Muroidea  – myszowe
 rodzina: Platacanthomyidae  – kolcosznicowate
 rodzina: Spalacidae  – ślepcowate
 rodzina: Calomyscidae  – myszochomikowate
 rodzina: Nosomyidae  – malgaszomyszowate
 rodzina: Cricetidae  – chomikowate
 rodzina: Muridae  – myszowate

Kladogram 
Kladogram za D’Elía i współpracownicy:

Przypisy